Свято-Феодосіївська церква — християнський храм на честь святого Феодосія.



Київ 
 Храм святителя Феодосія Чернигівського 
 Храм та монастир Феодосія Печерського  — ПЦУ

Волинська область 
 Свято-Феодосіївська церква (Луцьк) — ПЦУ

Чернігівська область 
 Церква святителя Феодосія (Чернігів) — УПЦ МП
 Церква преподобного Феодосія Печерського (Сокирин)

Примітки

Джерела 
 Сокирин